Queimadensi – abitanti di Queimadas (Bahia)
Queimadensi – abitanti di Queimadas (Paraíba)
Queimadensi – abitanti di Queimados